Faidherbe peut faire référence à :
 Lucas Faydherbe (1617-1697), sculpteur de style baroque des Pays-Bas du Sud.
 Henri Brosselard-Faidherbe (1855-1893), officier et explorateur français.
 Louis Faidherbe (1818-1889), général français et gouverneur du Sénégal. Plusieurs lieux sont baptisés en sa mémoire dont :
 Pont Faidherbe, unique point de passage vers l'île de Saint-Louis du Sénégal, au Sénégal ;
 Rue Faidherbe, rue du  de la ville de Paris, en France ;
 Faidherbe - Chaligny, station du métro de Paris desservant la rue du même nom ;
 Rue Faidherbe, rue du quartier de Lille-Centre, à Lille, en France ;
 Rue Faidherbe, rue du quartier de Kergoat, à Brest, en France ;
 Lycée Faidherbe, établissement scolaire de Lille.
 ST Faidherbe, anciennement l'Empire Sinew, remorqueur et « bâtiment de l'Empire » britannique. Baptisé Faidherbe lors de sa vente à Dakar, en 1948, à L'Union des Remorqueurs de l'Océan.
Des statues ont également été érigées dont :
 Monument au général Faidherbe à Lille
 Statue Faidherbe à Bapaume

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme